Eros Baccalini – calciatore italiano
 Luciana Baccalin – ex giocatrice di curling italiana
 Marco Baccalini - politico italiano